Feminine Cycling Team var et cykelhold fra Tyskland for kvinder, der i 2015 kørte med UCI Women's Team licens. Holdet blev opløst i 2016.

Holdet

2015 

Cykelhold fra Tyskland
Cykelhold for kvinder